Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 131001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 18 listopada 2000 do 12 lutego 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

131001-131100

131101-131200

131201-131300

131301-131400

131401-131500

131501-131600

131601-131700

131701-131800

131801-131900

131901-132000

Przypisy 

Lista planetoid 131001-132000